Список стран по экспорту и импорту пшеницы — ранжированный по годам и количеству список государств, экспортирующих и импортирующих пшеницу. Список создан на базе данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (FAO UN). В таблице также указана доля страны в мировом экспорте (положительное значение) или импорте (отрицательное значение).

Чистый суммарный экспорт (и соответственно импорт) пшеницы в 2021 году составил около 200 млн тонн.

Примечания 

Статистические данные
Растениеводство
Пшеница